Chaumont, Cher
 Chaumont, Haute-Marne
 Chaumont, Haute-Savoie
 Chaumont, Yonne
‎